Клето де Хесус Гонсалес Викес (, 13 октября 1858, Барва, Эредия, Коста-Рика — 23 сентября 1937, Сан-Хосе) — коста-риканский государственный деятель, президент Коста-Рики (1906—1910 и 1928—1932).

Биография 
Родился в семье Клето Гонсалеса Переса и Ауроры Викес Мурильо. В 1889 году он женился на Аделе Эрран Бонилья.

Был известным политиком, адвокатом и историком. 

В 1885 году был секретарем посольства в Соединенных Штатах, а в 1886 году — в Гватемале.

 1886—1887 гг. — государственный секретарь в министерстве иностранных дел, 
 1887—1888 гг. — государственный министр, 
 1889 г. — посол в Никарагуа, 
 1889 г. — министр иностранных дел. 

В 1902—1906 гг. — второй вице-президент Коста-Рики. С 1902 по 1903 год одновременно являлся министром финансов и торговли. С 1904 по 1905 год занимал пост окружного администратора муниципалитета Сан-Хосе.

Также избирался президентом Коллегии юристов и возглавлял юридический колледж.

С 1890 по 1902 год состоял в оппозиционной партии Национальный союз. В 1905 году он впервые был избран президентом Коста-Рики. Он управлял страной с большой осторожностью, так как не обладал большинством в Конгрессе.

Во время своего второго пребывания в должности с 1928 по 1932 год использовал идеи кейнсианства, чтобы преодолеть последствия «Великой депрессии». Он увеличил государственные расходы и расширил общественные инфраструктурные проекты.

Основные достижения 
 Завершение железной дороги к Тихому океану в 1910 году.
 Издание первого закона о железных дорогах.
 Строительство старого здания Национальной библиотеки.
 Инициирование издания Трудового кодекса.
 Учреждение Генеральной прокуратуры республики.
 Основание первого национального сервиса авиаперевозок в 1932 году.

Примечания 

Вице-президенты Коста-Рики

Президенты Коста-Рики
Послы Коста-Рики в Никарагуа
Члены Коста-риканской академии языка